Вишгородсько-Дарницька лінія — перспективна лінія Київського метрополітену, будівництво якого пропонується почати після 2037 року. Перша черга має з'єднати Куренівку з Сирцем, потім лінію буде продовжено в бік проспекту Валерія Лобановского та Деміївки, частково вона візьме на себе функції кільцевої.

Лінії Київського метрополітену